Кубок Митропы 1970/71 — 30-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие шестнадцать команд из Австрии, Венгрии, Италии, Чехословакии и Югославии.

Победу в соревновании одержал югославский клуб «Челик», который в финале обыграл австрийскую «Аустрию» с счётом 3:1.

Согласно первоначальному календарю, финал кубка должен был традиционно разыгрываться в два матча. Однако первый матч, запланированный на 11 августа 1971 года, был прерван из-за грозы, после чего комитет организаторов решил не устраивать переигровку, а вместо этого провести один финальный матч на нейтральном поле.

1/8 финала 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1970/71 на сайте RSSSF
 Кубок Митропы 1970/71 на сайте Wildstat.ru
 Кубок Митропы на сайте Labdarugoadattar.hu

1971
Футбол в Европе в 1970 году
Футбол в Европе в 1971 году